La géokinésie est un thème de science-fiction désignant la capacité d'un être de manipuler à volonté la terre. Par , il faut comprendre tous les éléments minéraux : le sable, la terre normale, la roche… Le nom est composée des racines grecques geo-, qui fait référence à la terre, et -kinesis, qui signifie le mouvement.

Exemples 
 Dans One Piece, Barbe Blanche possède un pouvoir similaire : il peut en effet déclencher des tremblements de terre grâce au fruit du démon qu'il a mangé. Le pouvoir de l'amiral Akainu, qui peut transformer son corps en magma et contrôler celle-ci peut également être vu comme relevant du domaine de la géokinésie.
 L'Homme-Sable, ennemi de Spider-Man, possède un corps entièrement constitué de sable, dont il a un contrôle absolu.
 Dans Teen Titans, le personnage de Terra possède des dons de géokinésie spectaculaires.
 Dans Avatar, le dernier maître de l'air et La Légende de Korra, les maîtres de la terre et les avatars possèdent le don de géokinésie.
 Ce pouvoir est bien entendu détenu par un membre de chaque équipe de super-héros dont les pouvoirs respectifs font référence aux quatre éléments. Par exemple, les W.I.T.C.H. (Cornélia Hale), Cole dans Lego Ninjago ou les Toa dans Bionicle.
 Dans Heroes, Samuel est capable de manipuler la terre et la roche. Il peut donc se servir de morceaux de roche comme de projectiles lancés à grande vitesse, ou de faire s'écrouler un bâtiment. Samuel s'est aussi montré capable de contrôler de l'encre faite à base de minéraux et de l'incruster dans de la peau pour créer des tatouages. 
 Dans la série Ninjago le ninja noir (aussi appelé le maître de la terre), Cole a des pouvoirs de géokinésie. 
 Dans Naruto, Gaara peut utiliser le sable comme bon lui semble. De nombreux ninjas peuvent manipuler la terre ou la roche (doton).
 Dans Vampire Knight, Takuma Ichijô maîtrise la terre.
 Dans Fairy Tail, Jura Nekis a le pouvoir de contrôler la terre.
 Dans la BD Les Légendaires, l'elfe élémentaire Shimy peut contrôler la terre.
Dans la saga littéraire Héros de l'Olympe, la déesse de la terre Gaïa manipule la terre, créant danger et pièges pour les héros. Elle apparaît aussi sous forme de femme constituée de terre lorsqu'elle est endormie.
Le clan des géants dans Seven Deadly Sins est composé d'être de grande taille capable de contrôler la terre, créer des golems et de changer leur peau en mineral, allant de la roche poreuse jusqu'au diamant en passant par le métal.
Terrax le Conquérant est l'un des hérauts de Galactus. Il est connu pour être un ennemi du Surfer d'Argent et des Quatre Fantastiques.
Dans Quatre Fantastiques , La Chose est faite de Terre ce qui le rend puissant
Dans le manga Jojo's Bizarre Adventures, le Stand de Iggy (« The Fool ») peut manipuler le sable, par exemple pour créer une sphère protectrice.
 Dans le jeu vidéo Infamous: Second Son, les deux personnages principaux possèdent le pouvoir du Béton, apparenté à de la géokinésie.
 Dans la série de jeu "Mother/Earthbound" (seulement dans le jeu "Mother 3"), le personnage de Kumatora a la capacité d'utiliser un pouvoir géokinétique nommé "PK Ground".

Notes et références

Voir aussi
Aérokinésie
Chlorokinésie
Chronokinésie
Cryokinésie
Électrokinésie
Hydrokinésie
Photokinésie
Pyrokinésie

Pouvoir psychique
Lexique de la bande dessinée